Onversaagd is een synoniem van moedig of dapper. Het kan als naam verwijzen naar:
 Hr. Ms. Onversaagd, een voormalige Nederlandse oceaanmijnenveger van de Onversaagdklasse.
 Onversaagdklasse, de Nederlandse naam voor de scheepsklasse die ze oceaanmijnenvegers omvatte.